PTR ist eine Abkürzung für:
 Air Arabia Jordan, eine jordanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Physikalisch-Technische Reichsanstalt, heute Physikalisch-Technische Bundesanstalt
 Portfolio Turnover Ratio
 PTR Resource Record
 Puerto Rico, ITU-Code

PTR